Nava de Ricomalillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Nava de Ricomalillo, ort, Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Nava de Ricomalillo (kommun i Spanien), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar